Eumenes bollii — вид одиночных ос из семейства . Выделяют два подвида: E. b. ehrenbergi
и E. b. oregonensis.

Распространение 
Эндемики Неарктики. Встречаются в Северной Америке: Канада, США, Мексика.

Описание 
Длина переднего крыла самок 11—13 мм (самцы не исследованы). Скапус усиков, лапки и голени рыжеватые. Этот вид легко отличить от всех других североамериканских сородичей ржаво-жёлтыми отметинами на скапусе и мезосоме. Eumenes smithii (известный из Северной Каролины, Теннесси, Миссури) сходен, но имеет тонкий поперечный передний киль и имеет только очень короткие волоски на 1-м сегменте метасомы. Биология малоисследована. Строит грязевые гнезда, прикрепленные к растительности.

Примечания

Литература 
 MacLachlan, W. B. 1980. A key to and notes on the Eumenes of America north of Mexico (Hymenoptera: Eumenidae). Journal of the Kansas Entomological Society, 53: 617—621.
 Richards, O. W. 1978. The social wasps of the Americas excluding the Vespinae. British Museum (Natural History), London. vii + 580 pp., 4 plates.

Ссылки 
 Encyclopedia of Life
 Род Eumenes — biolib.cz

Пилюльные осы
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1872 году